(span. für Internationale Brücke) steht für folgende Brücken:

 Puente Internacional del Guadiana zwischen Spanien und Portugal
 Puente internacional de Tui-Valença zwischen Spanien und Portugal
 Puente Internacional Horacio Guzmán zwischen Argentinien und Bolivien
 Puente Internacional Bermejo-Aguas Blancas zwischen Argentinien und Bolivien
 Puente Internacional Agustín P. Justo - Getúlio Vargas zwischen Argentinien und Brasilien 
 Puente Internacional Tancredo Neves zwischen Argentinien und Brasilien 
 Puente Internacional San Ignacio de Loyola zwischen Argentinien und Paraguay
 Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz zwischen Argentinien und Paraguay
 Puente Internacional General Artigas zwischen Argentinien und Uruguay
 Puente Internacional Barón de Mauá zwischen Brasilien und Uruguay
 Puente Internacional de la Concordia zwischen Brasilien und Uruguay
 Puente Internacional Río Mataje zwischen Ecuador und Kolumbien
 Puente Internacional de Talisman zwischen Guatemala und Mexiko
 Puente Internacional Las Tienditas  zwischen Kolumbien und Venezuela

Siehe auch:
 Ponte Internacional